Munhwa-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Munhwa-dong, Changwon, stadsdel i Changwon, Södra Gyeongsang, 
 Munhwa-dong, Chungju, stadsdel i Chungju, Norra Chungcheong, 
 Munhwa-dong, Daejeon, stadsdel i Daejeon, 
 Munhwa-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju,